Matthew Griswold ist der Name folgender Personen:

* Matthew Griswold (Politiker, 1714) (1714–1799), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Connecticut
 Matthew Griswold (Politiker, 1833) (1833–1919), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)